Сре́дний Лес — хутор в Советском районе (городском округе) Ставропольского края Российской Федерации. Находился в составе муниципального образования города Зеленокумска (упразднено 1 мая 2017 года).

География 
Расстояние до краевого центра: 165 км. Расстояние до районного центра: 7 км.

История 
На 1 марта 1966 года находился в подчинении Зеленокумского горсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения русские составляли 64 %.

Образование 
 Начальная общеобразовательная школа № 19

Примечания 

Населённые пункты Советского района (Ставропольский край)